UFC Fight Night: Ковингтон vs. Вудли (англ. UFC Fight Night: Covington vs. Woodley, также известный как UFC Fight Night 178 или UFC on ESPN+ 36 или UFC Vegas 11) — турнир по смешанным единоборствам организации Ultimate Fighting Championship, который был проведён 19 сентября 2020 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Колби Ковингтон победил Тайрона Вудли техническим нокаутом в пятом раунде.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в полусреднем весе между бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтоном (#2 в рейтинге) и бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли (#5 в рейтинге).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Все бойцы успешно сделали вес.

Результаты турнира 

* С Прайса снято одно очко в первой раунде за неоднократное попадание пальцами в глаза сопернику.

** Первоначальный результат - ничья решением большинства судей (29–27, 28–28, 28–28). Результат отменён из-за положительного результата на запрещённые вещества (марихуана) у Прайса.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: бонус не присуждался
 Выступление вечера: Хамзат Чимаев, Маккензи Дерн, Дэймон Джексон и Рэнди Коста

Последствия турнира 
23 сентября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Жозе Алду (#15) покинул Топ-15 рейтинга полулёгкого веса

См. такжеСм. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night